Numele Constantin Cantacuzino se poate referi la unul din următorii membri ai Familiei Cantacuzino:

 Constantin Cantacuzino, postelnic al Țării Românești (n. ? - d. 1663), ucis la Mănăstirea Snagov din porunca lui Grigore I Ghica.
 Constantin Cantacuzino, stolnic, diplomat, istoric și geograf din Țara Românească (n. cca. 1650 - d. 1716), fiul postelnicului Constantin Cantacuzino. 
 Constantin Cantacuzino, caimacam al Țării Românești în perioada [septembrie 1848 - iunie 1849.
 Constantin Cantacuzino, poreclit Bâzu, (n. 1905 – d. 1958), aviator, prietenul scriitorului francez Antoine de Saint-Exupéry.
 Constantin Cantacuzino-Pașcanu (1856-1927), om politic român, deputat, senator, președintele Adunării Deputaților (februarie - aprilie 1907, decembrie 1912 - ianuarie 1914)

Vezi și 
 Cantacuzino